Saldo steht für:

 Saldo, buchhalterische Größe
 saldo (Zeitschrift), Schweizer Zeitschrift

Saldo ist der Familienname folgender Personen:
 Wolodymyr Saldo (* 1956), ukrainischer Politiker